Голуб Юрій Іванович (*1968) — радянський та український футболіст, колишній гравець львівських «Карпат».
 Голуб Юрій Іванович (XVII ст.) — український шляхтич, полковник канівський